Yara (Cuba), een plaats op Cuba
Yara (geslacht), een kevergeslacht uit de familie Hydroscaphidae
Yara (bedrijf), een Noorse kunstmestproducent
Yara Sluiskil, een fabriek te Sluiskil